Естонија је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је девето европско првенство у атлетици на којем је учествовала Естонија. Репрезентацију Естоније представљало је 26. спортиста ( 16. мушкарца и 12. жена) који су се такмичили у 16 дисциплина.

У укупном пласману Естонија је са две освојене сребрне медаље делила 17. место са Грчком, Словачком и Србијом. Обе медаље освојене су у мушкој конкуренцији где је заузела 13. место.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Естонија је са четири учесника у финалу заузела 22 место са 19 бодова, од 34 земље које су имале представнике у финалу. На првенству је учествовало 50 земаља чланица ЕАА.

Учесници 

 Тркачке и ходачке дисциплине

 Такмичари означени бројем су учествовали у још неким дисциплинама

Техничке дисциплине и вишебој

Освајачи медаља

Сребро (2) 
 Герд Кантер — бацање диска
 Расмус Меги — 400 м препоне

Резултати

Мушкарци 

Десетобој

Жене 

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Естонија на Европском првенству у атлетици на отвореном